Falkon steht für:

 Falkon (Browser), Webbrowser

Falkon ist der Familienname von:

 Lee Sima Falkon, israelische Fußballspielerin